O Campeonato Catarinense de Futebol de 1977 foi campeonato de futebol de Santa Catarina. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi a Associação Chapecoense de Futebol.

Campeonato Catarinense de Futebol
1977 em Santa Catarina